Stati Uniti d'America
 Tallapoosa – fiume
 Tallapoosa – città della Contea di Haralson, Georgia
 Tallapoosa – città della Contea di New Madrid, Missouri